Восьмой сезон мультсериала «Симпсоны» показывался на канале FOX с 27 октября 1996 года по 18 мая 1997 года, начиная с серии «Treehouse of Horror VII». Исполнительными продюсерами сезона являются  и . Сезон содержит два эпизода, которые были не запущены во время седьмого сезона, который также делали Оукли и Вайнштейн. Также сезон содержит два эпизода, в которых исполнительными продюсерами были Эл Джин и Майк Рейсс.

Восьмой сезон получил различные награды, включая две «Эмми»: эпизод «Homer’s Phobia» взял премию Эмми «За лучшую анимационную программу» (для программ менее одного часа) в 1997 году, а Альф Клаузен и  — в категории: «Лучшие индивидуальные достижения в музыке и словах», полученную за песню «We Put The Spring In Springfield» из эпизода «Bart After Dark». Клаузен также был выдвинут на «Эмми» за «Выдающееся управление музыкой» в эпизоде «Simpsoncalifragilisticexpiala(Annoyed Grunt)cious». Эпизод «Brother from Another Series» был номинирован на «Эмми» за «Микширование звука для комедийного сериала или особых фильмов».

Список серий

Примечания

Литература

Ссылки 
 Восьмой сезон на The Simpsons.com
 Восьмой сезон  на BBC
 Восьмой сезон  at TV.com

08
Телесезоны США 1996 года
Телесезоны США 1997 года